Le tournoi du Perthshire est un tournoi de tennis féminin. L'édition 1968, classée en catégorie Dewar Cup, se dispute à Perth du 22 au .

Margaret Smith Court remporte le simple dames. En finale, elle bat Mary-Ann Eisel.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Margaret Smith Court et Pat Walkden.

Faits marquants 
Il s'agit de la seconde des cinq manches de la Dewar Cup 1968 après Stalybridge. Les manches suivantes se déroulent successivement à Aberavon, Torquay et au London Indoors avant la finale à Londres.

Margaret Smith Court remporte sa deuxième victoire consécutive dans la coupe.

Résultats en simple

Parcours

Tableau

Résultats en double

Tableau final

Premiers tours

Notes et références

Voir aussi

Article connexe 
 Tournoi de tennis du Perthshire

Lien externe 
  Site de la WTA

Navigation 

dames 1968
Perthshire
Tennis au Royaume-Uni en 1968
Sport en Écosse en 1968
Sport en octobre 1968